

Architettura 
 Palazzo dei Diversi – edificio trecentesco di Pavia, in Lombardia

Geografia 
 Diversi – frazione del comune di Barga nella provincia di Lucca in Toscana

Persone 
 Aina Diversi – paroliera italiana
 Nicoletto Diversi – nobile e cortigiano italiano

Altro 
 Gemelli DiVersi – gruppo musicale pop rap italiano